Antonio Carvalho da Silva Porto – pittore portoghese
 Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 Daniel Carvalho da Silva, noto come Daniel Carvalho – ex calciatore brasiliano
 Émerson Carvalho da Silva – ex calciatore brasiliano
 Luis Felipe Carvalho da Silva – calciatore uruguaiano
 Leandro Carvalho da Silva – calciatore brasiliano